Eriocycla olivieri är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Eriocycla olivieri ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
olivieri